Criptofita puede referirse a:

 Criptófita: Plantas que se retraen u ocultan bajo el suelo en condiciones desfavorables.
 Cryptophyta: Grupo de algas unicelulares.